Міхеєв — російське прізвище. Відомі носії:
 Міхеєв Володимир Михайлович — Герой Радянського Союзу
 Міхеєв В'ячеслав Володимирович — російський футболіст, гравець у міні-футбол
 Міхеєв Григорій Якович — Герой Радянського Союзу
 Міхеєв Денис Ігорович  (Магередольт) — російський і український письменник
 Міхеєв Іван Степанович — удмуртський просвітник, драматург
 Міхеєв Михайло Віталійович — Герой Радянського Союзу
 Міхеєв Павло Антонович — Герой Радянського Союзу
 Міхеєв Павло Єгорович — повний кавалер ордена Слави
 Міхеєв Сергій Вікторович — Герой Росії
 Міхеєв Павло Михайлович (1944 р.н.) — український художник і графік

Міхеєва 
 Міхеєва Оксана Костянтинівна

Див. також 
 Міхєєв
Російські прізвища